USS Liberty ist der Name von drei Schiffen der United States Navy:

USS Liberty (1775), ein Schoner aus dem Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg
USS Liberty (ID-23), ein Transportschiff
USS Liberty (AGTR-5), ein Aufklärungsschiff, das während des Sechstagekrieges von israelischen Bombern und Schnellbooten angegriffen wurde

Liberty